L'épreuve du fleuret individuel féminin des Jeux olympiques d'été 2012 de Londres se déroule à l'ExCeL London, le 28 juillet 2012.

Format de la compétition

Programme 
Tous les temps correspondent à l'UTC+1

Résultats détaillés

Tableau final

Premiers tours

Première section

Deuxième section

Troisième section

Quatrième section

Podium

Notes et références

Sources 
Le site officiel du Comité international olympique
Site officiel de Londres 2012

Fleuret individuel féminin